Brull o brossat, formatge molt tendre i fresc del Maestrat i les Terres de l'Ebre equivalent al mató

 Toponímia:
 El Brull, municipi de la comarca d'Osona
 Can Brull (Aiguafreda), masia del municipi d'Aiguafreda

 Castell del Brull, edifici al terme del Brull (Osona), originàriament part del terme de Seva
 Biografies:
 Apolinar Brull Ayerra (San Martín de Unx, Navarra, 1845 - Madrid, 1905), compositor navarrès
 Eveli Brull i Vila (1887 - 1970), aparellador, escriptor i compositor català 
 Ivan Brull i Pons (València, 1978), enginyer, músic, cantautor i poeta valencià resident a Silla
 Joan Brull, diversos personatges
 Josep Maria Brull i Pagès (Ascó, 1907 - Ripollet, 1995), escultor, ceramista i mestre català
 Lluís Brull i Cedó (Tivissa, 1892-1954), activista cultural i arqueòleg
 Mariano Brull Caballero (Camagüey, 1891 - L'Havana, 1956), poeta cubà associat amb el moviment simbolista
 Melecio Brull Ayerra (San Martín de Unx, Navarra, 1858 - Madrid, 1923), pianista i compositor espanyol del Romanticisme 
 Pere Brull Carreras (Vilanova i la Geltrú, 1943 - 2010), pintor català